Der Schach-Weltpokal 2000 war ein Schachturnier, das vom 1. bis 13. September 2000 im chinesischen Shenyang stattfand. Turniersieger wurde Viswanathan Anand, der sich im Finale gegen Jewgeni Barejew durchsetzte.

Teilnehmer 

Am Start waren die folgenden 24 Teilnehmer, die sich teilweise über die Kontinentalmeisterschaften qualifizierten und teilweise aufgrund ihrer Elo-Zahl einen Freiplatz erhielten:

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in vier Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier, aus denen sich die beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale qualifizierten. Bei Gleichstand zwischen dem zweiten und dritten Platz wurden zwei Schnellschachpartien gespielt, brachten diese keine Entscheidung, folgten Blitzschachpartien bis zur ersten Gewinnpartie. Das gleiche Verfahren wäre auch bei Gleichstand auf dem ersten und zweiten Platz angewandt worden, auf den übrigen Plätzen der Vorrunde entschied bei Punktgleichstand zunächst die Sonneborn-Berger-Wertung und anschließend die Elo-Leistung. Ab dem Viertelfinale wurde der Wettbewerb im K.-o.-System ausgetragen. Ein Wettkampf bestand aus zwei Partien, brachten diese keine Entscheidung, folgte zwei Schnellschachpartien. Wenn danach immer noch kein Sieger feststand, wurden Blitzschachpartien bis zur ersten Gewinnpartie gespielt.

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B 

Stichkampf: Wassyl Iwantschuk - Nigel Short 2:0

Gruppe C 

Stichkampf: Sergej Movsesjan - Pjotr Swidler 2:1

Gruppe D 

Stichkampf: Boris Gelfand - Vladislav Tkachiev 2:1

Viertelfinale bis Finale

Quellen 
 Schach 10/2000, S. 4–31.

Weblinks 
 Ergebnisse Vorrunde, Viertelfinale und Halbfinale in The Week in Chess 305, vom 11. September 2000.
 Ergebnisse Finale in The Week in Chess 306, vom 18. September 2000.
 

2000
Schachwettbewerb in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Shenyang
Weltpokal